Lake Buchanan ist der Name folgender Seen:

 Lake Buchanan (Texas), Stausee am Colorado River in Texas, Vereinigte Staaten
 Lake Buchanan (Queensland), Salzsee in Queensland, Australien
 Lake Buchanan (Western Australia), See in Western Australia, Australien